John Miles – cantante e musicista inglese, attivo dagli anni sessanta.
John Miles – ex-pilota inglese di Formula 1.
John Miles – scrittore di gialli.